De Scottish Cup 2009–10 was de 125ste editie van het meest prestigieuze voetbaltoernooi in Schotland, dat sinds 1874 wordt georganiseerd door de Scottish Football Association (SFA). Het toernooi begon op 26 september 2009 en eindigde op 15 mei 2010 met de finale op Hampden Park in Glasgow, die onder leiding stond van scheidsrechter Dougie McDonald. In totaal deden 81 clubteams mee aan het toernooi. Dundee United won de beker voor de tweede keer in het bestaan van de club.

Schema

Zie ook
Scottish League Cup 2009/10
Schots voetbalkampioenschap 2009/10

Externe link
 Officiële Site

Scottish Cup
2011